Landkreis Lüneburg, een district (Landkreis) in Duitsland
 Lüneburg (stad), de hoofdstad van dit district
 Lüneburg (vorstendom), het vroegere vorstendom Lüneburg